Капу́стин (Капу́стина) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Капустин, Ананий Васильевич (1921—2012) — советский военачальник, полковник.
 
 Капустин, Андрей Иванович (архимандрит Антонин; 1817—1894) — русский священнослужитель, начальник Русской Духовной Миссии на Святой земле.
 Капустин, Антон Николаевич (род. 1971) — советский и американский физик-теоретик.
 
 Капустин, Валентин Георгиевич (род. 1947) — русский фаготист.
 Капустин, Василий Федосеевич (1882—1970) — советский учёный, военный ветеринар, генерал-майор ветеринарной службы.
 
 Капустин, Геннадий Сергеевич (род. 1958) — советский баскетболист.
 
 Капустин, Денис Викторович (род. 1970) — российский легкоатлет.
 Капустин, Денис Евгеньевич (род. 1984) — командир Русского Добровольческого Корпуса. 
 
 
 
 Капустин, Илья Яковлевич (1852—?) — архитектор, гражданский инженер.
 Капустин, Ипполит Леонтьевич (в монашестве Иона; 1790—1867) — архиерей РПЦ, епископ Екатеринбургский, викарий Пермской епархии.
 Капустин, Кирилл Павлович (род. 1993) — российский хоккеист.
 Капустин, Константин Иванович (1879—1948) — пионер русского автомобилизма.
 Капустин, Максим Владимирович (в монашестве Николай; род. 1977) — архиерей УПЦ, епископ Кременчугский и Лубенский.
 
 
 
 Капустин, Савелий Илларионович (1743—1820) — лидер духоборов (1790—1820).
 Капустин, Семён Яковлевич (1828—1891) — русский экономист и публицист.
 
 Капустин, Фёдор Яковлевич (1856—1936) — российский и советский физик.
 Капустин, Яков Фёдорович (1904—1950) — советский государственный и партийный деятель, секретарь Ленинградского горкома ВКП(б).



Топонимы

Населённые пункты 
 Капустин — хутор, Муниципальное образование город-курорт Анапа Краснодарского края России.
 Капустин — хутор в Белореченском районе Краснодарского края России.
 Капустин — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области Украины.

Составные названия

См. также